Суньер (; ) — может означать:

Носители имени  
 Суньер I (граф Ампурьяса) (ум. ок. 848) — граф Ампурьяса и граф Руссильона. Родоначальник Ампурьясской династии.
 Суньер II (граф Ампурьяса) (ум. 915) — граф Ампурьяса и Руссильона. Представитель Ампурьясской династии.
 Суньер I (граф Барселоны) (ум. 950) — граф Барселоны, Жероны и Осоны. Представитель Барселонской династии.
 Суньер I (граф Пальярса) (ум. 1010 или 1011) — граф Пальярса, граф-соправитель Рибагорсы. Представитель Пальярсской династии.

Носители фамилии 
 Суньер, Жоаким (1874—1956) — каталонский художник и график.

Топоним 
 Суньер — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Лерида в составе автономного сообщества Каталония.